Mandarijn (taal), de bestuurstaal van de Volksrepubliek China
Mandarijn (vrucht), een op een sinaasappel gelijkende citrusvrucht
Mandarijn (sierkalebas), een oranje-rode, ronde sierkalebas
Mandarijn (mikado), een van de kleurcombinaties van het spel Mikado
Mandarijn (functie), een voormalige (hoge) overheidsfunctie in Keizerlijk China
Mandarin Airlines, een Taiwanese luchtvaartmaatschappij

Dieren
Mandarijneend (Aix galericulata), een Aziatische eendensoort
Mandarijnslang (Elaphe mandarina), een zwart-geelgekleurde slang
Blauwe mandarijnpitvis (Synchiropus splendidus), een felgekleurde tropische zoutwatervis